EMV peut désigner :

 Europay Mastercard Visa, un système de paiement ;
 , un aéroport public, situé à cinq miles au sud d'Emporia, au Kansas, aux États-Unis, selon le code AITA ;
 Enhanced Motion Vehicle, une technologie créée par Walt Disney Imagineering pour des véhicules dans les attractions.

Code IATA des aéroports